Carlos Alcaraz era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Jannik Sinner con il punteggio di 6(5)-7, 6-1, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno avuto un bye al primo turno. 

  Carlos Alcaraz (finale)
  Jannik Sinner (campione)
  Holger Rune (secondo turno)
  Sebastián Báez (secondo turno)

  Alex Molčan (secondo turno) 
  Daniel Altmaier (primo turno) 
  Fabio Fognini (primo turno) 
  Lorenzo Musetti (secondo turno)

Wildcard 

  Duje Ajduković (primo turno)
  Mili Poljičak (primo turno)

  Dino Prižmić (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Corentin Moutet (secondo turno)
  Franco Agamenone (semifinale)

  Giulio Zeppieri (semifinale) 
  Marco Cecchinato (quarti di finale)

Lucky loser 

  Norbert Gombos (secondo turno)

Ranking protetto 

  Aljaž Bedene (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2022